Cursus ():
 Cursus — um tipo de monumentos neolíticos em ilhas britânicas.
 Cursus ou Cursus publicus — sistema de transporte governamental na Roma Antiga, pré-imagem do posto moderno.
 Cursus velox — transporte rápido.
 Cursus clabularis — transporte pesado.
 Cursus — um padrão rítmico no final da frase em latim tardio (- significa sílabas acentuadas):
 Cursus planus — padrão "— x x — x".
 Cursus tardus — padrão "— x x — x x".
 Cursus velox — padrão "— x x x x — x".
 Cursus — tipo de corrida na Roma Antiga.

Ou ainda 
 Cursus honorum — uma sequência de magistraturas para políticos romanos.
 Cursus mathematicus — curso de Latim-Francês em Matemática.
 Curso